G10 — композитный материал, в состав которого входит стеклоткань и эпоксидные смолы.
 G10 — сокращённое наименование фотоаппарата Canon PowerShot G10.
 G10 — группа десяти. Десять (изначально) государств, подписавших в 1962 году в Париже Генеральное соглашение о займах.
 G10 — Любительский футбольный клуб города Гродно